Brémont est un nom propre qui peut se référer à :

Étymologie 
Brémont est un nom de famille qui provient d'une variation avec métathèse de Bermond, nom de personne d'origine germanique, lui-même issu de Bermund, compose de "ber" qui signifie "ours" et "mund" qui signifie "protection".

Patronyme 
 Léon Brémont (de son vrai nom : Léon Bachimont) (1852-1939), comédien et écrivain français.
 Marie Brémont (1886-2001), supercentenaire française.
 Virginie Brémont (né en 1987), joueuse de basketball française.